Вайсбурд — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вайсбурд, Давид Израйлевич (1937—2007)  — советский и российский ученый.
 Вайсбурд, Леонид Абрамович (род. 1921) — советский конструктор танков.
 Вайсбурд, Яков Исаевич (1928—1992) — советский композитор.